

Cinema 
 Thomas Jefferson – film del 1997 diretto da Ken Burns

Persone 
 Thomas Jefferson – 3º Presidente degli Stati Uniti d'America
 Thomas Jefferson – atleta statunitense
 Thomas Jefferson – attore statunitense